Speen kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Speen, Berkshire, ort i England, 
 Speen, Buckinghamshire, ort i England,